Stoll kan som auktorsförkortning betyda:

 Caspar Stoll
 Matthias Stoll

Robotskapade auktorsförkortningar